Gora je lahko:

 Gora, geografski pojav
 Gora (748 m), hrib nad Malim Ločnikom pri Turjaku, tudi Sv. Ahac
Gora, naslov ene izmed sur v Koranu
 Gora (planota), planota v občini Ajdovščina
 drugo ime za Greben (Gradišče v Tuhinju), gozdno sleme nad Gradiščem v Tuhinju.
 drugo ime za Orlica, pogorje z najvišjim Velikim vrhom (701 mnm)
 Gora, gorato področje (in naselje?) na jugozahodu Kosova (prebivalci: Gorani, ki govorijo goransko narečje/jezik)
 varianta - pomanjševalnica 
 Gorca
 Gorica
 Goričica

Naselje

Slovenija 
 Gora, Občina Cerknica
 Gora, Občina Krško
 Gora pri Komendi, Občina Komenda
 Gora pri Pečah, Občina Moravče
Brezovska Gora, Občina Krško
Brinjeva gora nad Zrečami
Bukova Gora, Občina Kočevje
Dedna Gora, Občina Sevnica
Doblička Gora, Občina Črnomelj
Dolga Gora, naselje v Občini Šenjur
Donačka Gora, naselje pod Donačko goro v občini Rogatec
Gabrška Gora, naselje v občini Škofja Loka
Graška Gora, naselje samotnih hribovskih kmetij, Občina Slovenj Gradec
Janževa Gora, naselje v občini Selnica ob Dravi
Kranjska Gora, naselje in občina
Križna gora, naselje v občini Škofja Loka
Križna Gora, naselje v občini Ajdovščina
Lačna Gora, občina Oplotnica
Limbarska Gora, naselje v Občini Moravče
Loška Gora pri Zrečah
Mala Gora, naselji v občinah Kočevje in Zreče
Nova Gora, 3 naselja
Nova Gora nad Slovensko Bistrico
Okoška Gora, občina Oplotnica
Primskova gora, zaselek naselja Gradišče/Primskovo
Ptujska Gora, v Občini Majšperk 
Sladka Gora, v občini Šmarje pri Jelšah
Sloka Gora, naselje v občini Velike Lašče
Stara Gora, občina Nova Gorica 
Stara Gora, občina Sveti Jurij ob Ščavnici 
Stara Gora, občina Mirna 
Stara Gora, občina Benedikt 
Stara Gora pri Šentilju  
Stara Gora pri Velikem Gabru, občina Šmartno pri Litiji 
Studena Gora, Občina Ilirska Bistrica
Sveta Gora (pri Gorici), občina Nova Gorica
Šenturška Gora, naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem
Šentviška Gora, naselje na Šentviški planoti, občina Tolmin
Štefanja Gora, naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem
Tanča Gora, občina Črnomelj
Tinjska Gora, občina Slovenka Bistrica
Travna Gora, občina Sodražica
Trška Gora, Novo mesto
Trška Gora, Krško 
Vesela Gora, občina Šentrupert
Vinska Gora, občina Velenje
Višnja Gora, mesto v občini Ivančna Gorica
Zbelovska Gora, občina Slovenske Konjice
Zlogona Gora, občina Oplotnica

Avstrija (Koroška) 

 Gora, pri Bilčovsu, tudi Gora pri Šentilju, Gora na Gurah, nem. Rupertiberg, občina Bilčovs
 Gora, pri Vetrinju, nem. Berg, mesto Celovec
 Gora, pri Hodišah, nem. Höhe, občina Hodiše
 Gora, pri Lipi, nem. Bergl, občina Rožek
 Gora, pri Rožeku, nem. Berg, občina Rožek
 Gora, na Teholici, tudi Šentjernej na Gori, nem. St. Bartmä, občina Teholica ob Vrbskem jezeru
Krištofova gora, narečno Krištof (Christofberg)
Mala Gora, pri Rožeku, nem. Kleinberg, tržna občina Rožek
Šentjanška gora (Johannserberg)
Šenturška gora (Ulrichsberg)
Vovbrška Gora (Haimburgerberg)

Bosna in Hercegovina 
 Gora, Občina Sarajevo
 Crna gora
 Zelengora

Hrvaška 

 Gora, Občina Petrinja
 Gora Glušići
 Gora Košnička
 Gora Veternička
Bilogora
Brezno Gora
Desinić Gora
Druškovec Gora
Mala Gora, Pregrada 
Moslavačka gora
Petrova gora
Petrova Gora (naselje)
Požeška gora
Ravna Gora, Gorski kotar 
Velika Gora, Pregrada 
Velika Gora, Sveti Ivan Zelina
Vinagora
Zrinska gora
Železna Gora (Medžimurje)
Žumberačka gora (Gorjanci)

Italija 
 Stara Gora nad Čedadom (Castelmonte)

Srbija 

 Fruška gora
 Petrova gora, Srbija

Župnija ali cerkev 
 Župnija Gora pri Sodražici
 Bazilika Sveta Gora
 Sveta Marija na Gori (Malečnik)

Vzpetine, hribi, drugo 

Bela Gora /Bela gora (Mont Blanc; Bílá Hora (Češka)
Borovška gora
Breška gora
Brinjeva gora nad Zrečami
Črna gora /Črna Gora
Debela gora
Donačka gora
Dražgoška gora
Dreveniška gora
Gabrška gora/Vremščica
Gora Oljka
Gorjanci/Žumberačka gora 
Goteniška gora
Graška gora
Kalska gora
Kočevska Mala gora
Konjiška gora
Korovska gora
Kriška gora (Gojška planina)
Križna gora (hrib)
Krminska gora (Monte Quarin)
Kronska gora
Kunšperška gora
Limbarska gora
Liška gora (Lisec)
Magdalena gora
Magdalenska gora, arheološko najdišče
Mala Gora (razločitev)
Mirna gora
Mokra Gora
Mrzla gora
Olimska gora
Orlica (ali Gora) - pogorje
Planinska gora
Pluženjska gora
Podgora
Podgorje 
Podrta gora
Polhograjska gora
Poljanska gora
Racna gora
Spodnjeloška gora
Straža na Gori
Straška gora (Straža)
Sveta gora (razločitev)
Sveta Gora pri Gorici
Sveta gora (Zasavje)
Šentviška gora
Šmarjetna gora
Šmarna gora
Štefanja gora (hrib)
Tolsta gora
Travljanska gora
Travna gora
Turska gora
Uršlja gora
Velika gora (Ribniško-kočevsko)
Velika Gora (razločitev)
Vinogora, zaselek pod vzpetino Vinogoro (519 m)
Zasavska gora
Žalostna gora
Žička gora
Gorjuša
Gorjuše

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška
Naselja na Hrvaškem